Авгий — в древнегреческой мифологии царь племени эпеев в Элиде, сын бога солнца Гелиоса и Гирмины.
 (13184) Авгий — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.